El término japonés Settsu puede hacer referencia a:

La Provincia de Settsu, una de las antiguas provincias de Japón.
Settsu (Osaka), una ciudad en la Prefectura de Osaka.
El Settsu, segundo acorazado de la Clase Kawachi, que sirvió en la Armada Imperial Japonesa.